Окуля́рникові, білоочкові (Zosteropidae) — родина дрібних співочих горобцеподібних птахів. Представники родини мешкають в Африці, Азії, Австралії і Океанії.

Опис 
Окулярникові — дрібні птахи, середня довжина яких становить 10-14 см. Верхня частина тіла в них зазвичай зеленувата або оливкова, а нижня частина тіла білувата. Деякі види мають біле ябо яскраво-жовте горло, груди або нижню частину тіла, а у деяких видів боки охристі. Характерною рисою окулярникових є помітні білі кільця навколо очей, які формуються крихітними пір'їнами. Вони мають округлої форми крила, міцні лапи і відносно довгі дзьоби. Окулярниковим не притаманний статевий диморфізм.

Поведінка 
Всі окулярникові живуть в зграях, чисельність яких може бути значною. Вони здебільшого осілі, хоча існують і перелітні види, зокрема окулярник буробокий (Zosterops erythropleurus). Харчуються комахами, ягодами і плодами. Також багато окулярникових харчуються нектаром. Гніздяться на деревах. У кладці від двох до п'яти яєць.

Систематика і таксономія 
Систематичне положення окулярникових є невизначеним. Молекулярно-філогенетичні дослідження, проведені Sibley & Ahlquist (1990), Barker i in. (2002) i Cibois i in. (2003) вказують на близьку спорідненість окулярникових і тимелієвих (Timaliidae). Результати досліджень показали, що окулярникові формують кладу з родом Югина (Yuhina), якого на час дослідження відносили до тимелієвих. Деякі дослідники вважали, що окулярникові є підродиною Zosteropinae в родині тимелієвих. Уточнення генетичної спорідненості між родинами Окулярникові і Тимелієві потробує подальших досліджень.

За класифікацією, утвердженою Міжнародним орнітологічним конгресом, виділяють 13 родів і 146 видів:

 Чорнолоба югина (Parayuhina) — 1 вид (рід монотиповий)
 Стафіда (Staphida) — 3 види
 Югина (Yuhina) — 7 видів
 Золотолоба тимелія (Dasycrotapha) — 3 види
 Бурий баблер (Sterrhoptilus) — 4 види
 Смугаста тимелія-темнодзьоб (Zosterornis) — 5 видів
 Золотий окулярник (Cleptornis) — 1 вид (рід монотиповий)
 Рукія (Rukia) — 2 види
 Палауська рукія (Megazosterops) — 1 вид (рід монотиповий)
 Гелея (Heleia) — 10 видів
 Бонінський окулярник (Apalopteron) — 1 вид (рід монотиповий)
 Манузельський окулярець (Tephrozosterops) — 1 вид (рід монотиповий)
 Окулярник (Zosterops) — 103 види (включно з трьома нещодавно вимерлими)

Примітки

Джерела 

 del Hoyo, J.; Elliot, A. & Christie D. (editors). (2006). Handbook of the Birds of the World. Volume 12: Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions. 

 
 
 
 
 Sibley, Charles Gald & Ahlquist, Jon Edward (1990): Phylogeny and classification of birds. Yale University Press, New Haven, Conn.

Посилання 
 Finsch, Otto (1901) Zosteropidae. Verlag von R. Friedlander und Sohn, Berlin.

Родини птахів
Горобцеподібні